Veslanje na Poletnih olimpijskih igrah 1960 je obsegalo 7 disciplin, tekmovalo pa se je samo v moški konkurenci. Tekme so se odvijale od 30. avgusta 1960 do 3. septembra 1960 na jezeru Lago di Albano.

Medalje

Države udeleženke

Medalje

Reference
 Pregled medalj na uradni strani Mednarodnega olimpijskega komiteja

Športi Poletnih olimpijskih iger 1960
1960